Острів Токашікі
Токашікі (Окінава)